Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Kevin Kim che hanno battuto in finale Ivo Klec e Jan Mertl 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Chris Drake (quarti di finale)
 Rik De Voest /  Santiago González (quarti di finale)

 Santiago Ventura /  Fernando Vicente (quarti di finale)
 Grégory Carraz /  Jean-Michel Péquery (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2006